La competició de dobles femenins fou una de les quatre proves del programa de tennis als Jocs Olímpics de Sydney de 2000. La competició es realitzà a l'NSW Tennis Centre entre els dies 19 i 28 de setembre del 2000. sobre pista dura.

Hi participaren 31 parelles.

Classificació

Caps de sèrie 

  Julie Halard-Decugis / Amélie Mauresmo 
  Conchita Martínez / Arantxa Sánchez Vicario 
  Laura Montalvo / Paola Suárez 
  Nana Miyagi / Ai Sugiyama 

  Els Callens / Dominique Van Roost 
  Jelena Dokić / Rennae Stubbs 
  Tina Križan / Katarina Srebotnik 
  Amanda Coetzer / Liezel Horn

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Part baixa

Secció 3

Secció 4

Enllaços externs 
 Quadre dobles femenins a Sydney 2000  a ITF 
 Quadre dobles femenins a Sydney 2000  a sports-reference 

Tennis als Jocs Olímpics d'Estiu de 2000